Davide Zappacosta, né le  à Sora, est un footballeur italien qui évolue au poste de latéral droit à l'Atalanta Bergame.

Biographie

Carrière en club

Atalanta Bergame (2014-2015) 
En 2014 Zappacosta rejoint l'Atalanta, où il signe un contrat de quatre ans et découvre la Serie A.

Torino FC (2015-2017) 
L'été suivant, il est transféré au Torino FC avec son coéquipier Daniele Baselli.

Chelsea FC (2017-2021) 
Le 31 août 2017, il rejoint Chelsea pour quatre ans et contre  d'euros.

En 2019, il joue et remporte la Ligue Europa.

Équipe d'Italie 
En septembre 2013, il débute en équipe d'Italie espoirs. Il joue le championnat d'Europe espoirs en 2015, comme titulaire au poste de défenseur droit.

En mai 2016, Zappacosta est convoqué par Antonio Conte pour la préparation de l'équipe d'Italie à l'Euro 2016. Il est l'un des trois réservistes pour le tournoi

Statistiques

Palmarès

En club 

 Chelsea FC
 Ligue Europa
 Vainqueur : 2019
 Coupe de la Ligue anglaise 
 Finaliste : 2019

Références

Liens externes 
 

Naissance à Sora (Italie)
Naissance en juin 1992
Footballeur italien
Joueur de l'US Avellino
Joueur de l'Atalanta Bergame
Joueur du Torino FC
Joueur du Chelsea FC
Joueur de l'AS Rome
Joueur du Genoa CFC